Трапище е село в Североизточна България. То се намира в община Лозница, област Разград.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
През 2002 г. е започнат и през 2010 е завършен строеж на първия православен храм в селото, който носи името „Успение Богородично“. На 17 октомври 2010 г. русенският митрополит Неофит извършва чин на полагане на св. антиминс в църквата.

Спорт 
В селото има новосформиран футболен отбор ФК „Трапище“, който участва в ОФГ Разград сезон 2006/2007. Стадионът, на който играят срещите си, е с аматьорски размери 50/25 и с дървени врати. Отборът е съставен главно от млади състезатели.

Източници 

Села в област Разград
Населени места в община Лозница